DaaS (иногда — DASS):

 Data as a Service
 Database-As-A-Service
 Desktops as a service